Stig Lindberg (ontwerper) (1916-1982), Zweeds kunstenaar en industrieel ontwerper
Stig Lindberg (schaatser) (1921-1994), Zweeds schaatser
Stig Lindberg (snelwandelaar) (1931-2010), Zweeds snelwandelaar